Аполло́нио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аполлонио, Джорджия (род. 1988) — итальянская кёрлингистка.
 Аполлонио, Федерика (род. 1991) — итальянская кёрлингистка.